ЕТС — аббревиатура.

 ЕТС — единая тарифная сетка.
 ЕТС — единая транспортная система.

См. также 
 ETC (латиницей)